Dewiacja kompasu
 Dewiacja społeczna
 Dewiacja seksualna – dawna nazwa parafilii seksualnej
 Dewiacja częstotliwości

Zobacz też 
 aberracja
 anomalia
 zboczenie